Llanarth kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Llanarth, Ceredigion, community i Wales, 
 Llanarth, Monmouthshire, community i Wales,